WikiIndex é um site que possui o objetivo de ser um índice de todas as wikis do mundo. Conta com cerca de 20 mil wikis organizadas por assunto, tamanho, data e outras opções de categorização.

Ligações externas 
 

Sites
Wikis